Феофилактов — русская фамилия, образованная от имени ; имеет женскую форму Феофилактова.

 Феофилактов, Александр Петрович (1951—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2010).
 Феофилактов, Алексей Евгениевич (1886—1919) — эсер-боевик, делегат Всероссийского Учредительного собрания, член ВЦИК.
 Феофилактов, Владимир Иванович (род. 1937) — советский и российский учёный-ракетчик, д. тех. н., профессор, лауреат Госпремии СССР.
 Феофилактов, Константин Матвеевич (1818—1901) — геолог, доктор естественных наук, ректор университета Св. Владимира.